Greedy – singolo di Ariana Grandi del 2016
 Algoritmo greedy – tipo di soluzione matematica
 Caro zio Joe (Greedy) – film del 1994 diretto da Jonathan Lynn